Die Baseball-Bundesliga 1993 war die zehnte Saison der Baseball-Bundesliga. Zum dritten Mal (nach 1988 und 1989) trafen im Finale die Mannheim Tornados und die Köln Cardinals aufeinander, und wie zuvor mit dem besseren Ende für die Tornados, die sich ihren insgesamt neunten Meistertitel sichern konnten.



Reguläre Saison 
Die Bundesliga Nord und Süd wurden von jeweils sechs auf acht Mannschaften erhöht. Die sieben Mannschaften einer Staffel spielten in der regulären Saison insgesamt drei Mal gegeneinander. Die besten vier Mannschaften qualifizierten sich jeweils für die Play-Offs, während die Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte nochmals jeweils ein Spiel gegen die anderen drei Mannschaften austrugen und damit die Platzierung festlegten.

1. Bundesliga Nord 
Durch die Aufstockung auf acht Mannschaften stiegen die Berlin Sluggers, die Holzwickede Joboxers und die Hamburg Skeezicks in die 1. Bundesliga auf, für alle genannten Vereine war es dabei das erste Jahr der Zugehörigkeit zur höchsten deutschen Baseballliga. Nicht mehr dabei waren die im Vorjahr abgestiegenen St. Pauli Knights.

Tabelle:

1. Bundesliga Süd 

Durch die Aufstockung der Bundesliga auf acht Mannschaften musste nach der Saison 1992 keine Mannschaft absteigen. Zwei Mannschaften stiegen allerdings auf: die Trier Cardinals erreichen in ihrer ersten Bundesliga-Spielzeit gleich einen Play-Off-Platz, während die Zülpich Eagles als Gründungsmitglied und fester Bestandteil der Baseball-Bundesliga der 1980er Jahre in die oberste deutsche Spielklasse zurückkehrten.

Tabelle:

Play-offs 
Die Play-Offs wurden unter den jeweils vier besten Mannschaften der Bundesligen Nord und Süd ausgespielt. Dabei konnten sich die jeweils zwei besten Mannschaften der beiden Staffeln ins Halbfinale vorspielen, wo sich dann jeweils die beiden Zweitplatzierten der regulären Saison durchsetzen konnten. Das mit einem einzigen Spiel ausgetragene Finale gewannen die Tornados abschließend mit 7:1 und wurden damit deutscher Baseballmeister 1993.

Weblinks 
 http://www.baseball-softball.de/bundesliga/index.php?id=00000544 – Deutsche Baseball-Bundesliga 1993 (Archiv des DBV)

1993
Baseball 1993